Une immobilisation est l'action d'empêcher les mouvements d'un objet ou d'un être. Dans le cas d'un être humain, il s'agit d'une restriction des libertés individuelles (liberté de mouvement, d'agir) qui ne peut être justifiée que pour un cas de force majeure (protection d'une personne face à un danger, avec ou contre son gré) ou dans le cas d'une personne prise en crime ou délit flagrant, dans des conditions fixées par la loi.

Le terme est utilisé :
 en médecine : c'est un traitement orthopédique, voir immobilisation (médecine) ;
 dans le code de la route : l'immobilisation d'un véhicule est une mesure de sauvegarde (véhicule dangereux ou non conforme) ou une peine (interdicion d'user du véhicule, sabot de Denver) ;
 dans les arts martiaux : ce sont les techniques permettant de maîtriser une personne (par exemple les gatame waza du judo et de l'aïkido), voir l'article immobilisation (arts martiaux) ;
 en comptabilité : c'est l'inscription d'un bien dans une rubrique spécifique, voir l'article immobilisation (comptabilité).

Voir aussi 
 Immobilisation financière, un actif financier d'utilisation durable
 Immobilisation corporelle
 Immobilisation incorporelle
 Prison
 Hospitalisation sans consentement (hospitalisation dans l'intérêt de la personne)